Die AnyTech365 Andalucía Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Marbella. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 28. März bis 3. April 2022 statt. Im Einzel gewann Mayar Sherif, im Doppel die Paarung Irina Bara und Ekaterine Gorgodse.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Marbella